Мартынов, Борис:
 Мартынов, Борис Алексеевич (род. 1965) — российский политический деятель, депутат Государственной думы III и IV созывов.
 Мартынов, Борис Сергеевич (1882—1948) — русский и советский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор ЛГУ.